Myers pode ser:

Pessoas
Mike Myers
Stanley Myers
Michael Myers
Myers Briggs Type Indicator
David Myers
Ransom A. Myers
Billie Myers
Frederic Myers
Isabel Briggs Myers

Localidades
Fort Myers
North Fort Myers
Fort Myers Shores
Fort Myers Beach

Outros
21456 Myers

Desambiguação
Desambiguações de topônimos